Jack Johnson puede referirse:

Personas
 Jack Johnson (boxeador) (1878-1946), boxeador estadounidense
 Jack Johnson (músico) (1975-), músico estadounidense
 Jack Johnson (actor) (1987-), actor estadounidense
 Jack Johnson (cantante) (1996-)

Cine
 Jack Johnson (película) película documental dirigida por Jimmy Jacobs en el año 1970